Joaquim Amat i Llopart, alcalde de Terrassa entre 1940 i 1945
 Joaquim Amat-Piniella (Manresa, 1913-L'Hospitalet de Llobregat,1974), escriptor